Jari puede referirse a:

  Jari, municipio brasileño.
  Jari, río brasileño que desemboca en el Amazonas.
 Jari, dios hindú.
 '''Jari, apodo del nombre Jarinette.